Rødøya oder Raudøya ist der Name folgender Inseln:
 Raudøya (Åfjord), Insel in der norwegischen Gemeinde Åfjord, Provinz Trøndelag
 Rødøya (Alstahaug), Insel in der norwegischen Gemeinde Alstahaug, Provinz Nordland
 Raudøya (Nærøysund), Insel in der norwegischen Gemeinde Nærøysund, Provinz Trøndelag
 Rødøya (Rødøy), Insel in der norwegischen Gemeinde Rødøy, Provinz Nordland
 Rødøya (Røst), Insel in der norwegischen Gemeinde Røst, Provinz Nordland
 Rødøya (Kvænangen), Insel in der norwegischen Gemeinde Kvænangen, Provinz Troms og Finnmark

Siehe auch
 Rødøy, Gemeinde in der norwegischen Provinz Nordland